Sacha Treille (né le  à Grenoble dans le département de l'Isère en France) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il est le fils de Philippe Treille et frère cadet de Yorick, également joueurs professionnels de hockey.

Carrière

Carrière en club 
Il commence sa carrière en jouant en 2005-2006 dans l'équipe de sa ville natale, les Brûleurs de Loups de Grenoble de la Ligue Magnus. Lors de sa seconde saison dans la Ligue Magnus, il reçoit le trophée Jean-Pierre-Graff du meilleur espoir de la ligue alors que son équipe devient championne à l'issue des playoffs. Il se met alors en évidence en étant particulièrement dangereux lors des infériorités numériques de son équipe.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de France pour la première fois lors d'une compétition officielle internationale en 2005 en jouant le championnat du monde junior moins de 18 ans (première division) puis l'année suivante, il participe au championnat du monde junior.

En 2007, il joue le championnat du monde junior puis le championnat du monde sénior. Aux côtés de son frère aîné, il va aider l'équipe à se qualifier pour le championnat du monde 2008 en division élite au Québec.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|2005-2006||Brûleurs de Loups de Grenoble||Ligue Magnus||17||2||0||2||2||3||0||0||0||0
|-
|2006-2007||Brûleurs de Loups de Grenoble||Ligue Magnus||25||6||5||11||36||12||2||0||2||18
|-
|2007-2008||Brûleurs de Loups de Grenoble||Ligue Magnus||16|| 5|| 5|| 10|| 30|| 6|| 1|| 1|| 2|| 33
|-
| 2008-2009|| Färjestads BK || Elitserien ||25||0||1||1||6|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Nybro Vikings IF || Allsvenskan ||3||1||1||2||0|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Bofors IK || Allsvenskan ||6||1||1||2||16|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || Malmö Redhawks || Allsvenskan ||5||1||0||1||6|| || || || ||
|-
| 2009-2010|| Malmö Redhawks|| Allsvenskan || 40|| 3|| 3|| 6|| 18|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || HC Kladno ||Extraliga || 39|| 9|| 6|| 15|| 86|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || HC Sparta Prague || Extraliga || 6|| 1|| 0|| 1|| 4|| 7  || 4 || 2 || 6 || 2
|-
|2011-2012 
| HC Sparta Prague || Extraliga || 10|| 3|| 1|| 4|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 14
|-
|2011-2012 || HC Berounští Medvědi ||1.liga || 3|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || HC Slovan Ústečtí Lvi || 1.liga || 11|| 0|| 2|| 2|| 33|| 11|| 7|| 5|| 12|| 14
|-
|2012-2013 || HC Sparta Prague ||Extraliga || 28|| 4|| 5|| 9|| 18|| 7|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2012-2013 || HC Litoměřice || 1.liga || 3|| 2|| 2|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
 |2013-2014 || HC Kladno ||Extraliga || 26|| 12|| 4|| 16|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Straubing Tigers || DEL || 49 || 14 || 9 || 23 || 66 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 22 || 13 || 9 || 22 || 34 || 15 || 6 || 4 || 10 || 48
|-
| 2016-2017 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 44 || 24 || 14 || 38 || 104 || 19 || 9 || 8 || 17 || 18
|-
| 2017-2018 || HC Dynamo Pardubice || Extraliga || 48 || 14 || 8 || 22 || 58 || 7 || 4 || 0 || 4 || 8
|-
| 2018-2019 || HC Dynamo Pardubice ||Extraliga || 25 || 4 || 4 || 8 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 3 || 2 || 3 || 5 || 12 || 15 || 7 || 6 || 13 || 16
|-
| 2019-2020 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 39 || 18 || 14 || 32 || 72 || 4 || 2 || 4 || 6 || 4
|-
| 2020-2021|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 22 || 10 || 13 || 23 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 37 || 23 || 13 || 36 || 53 || 14 || 8 || 9 || 17 || 16

Au niveau international 

|2005|| France -18 ans||Championnat du monde -18 ans d1||5||3||0||3||10|| A
|-
|2006|| France -20 ans||align="left"|Championnat du monde junior d1||5||2||0||2||10|| A
|-
|2007|| France -20 ans||align="left"|Championnat du monde junior d1||5||3||1||4||18|| B
|-
|2007||||align="left"|Championnat du monde d1||5||2||2||4||8||
|-
|2008|| France ||Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 4||
|-
|2009|| France ||Championnat du monde || 6|| 1|| 0|| 1|| 2||
|-
|2010|| France ||Championnat du monde || 6|| 1|| 1|| 2|| 4||
|-
|2011|| France ||Championnat du monde || 6 || 2 || 2 || 4 || 16 || 
|-
|2012|| France ||Championnat du monde || 2 || 1 || 1 || 2 || 27 || 
|-
| 2013 ||  France || Qualifications olympiques || 3 || 1 || 1 || 2 || 12 || Non qualifié
|-
|2013|| France ||Championnat du monde || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || 
|-
|2015|| France ||Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 27 || 
|-
|2016|| France ||Championnat du monde || 7 || 3 || 1 || 4 || 2 || 
|-
|2017|| France ||Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 2 || 
|-
|2018|| France ||Championnat du monde || 7 || 2 || 0 || 2 || 4 || 
|-
|2019|| France ||Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 ||

Références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Grenoble
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Joueur du Nybro Vikings IF
Joueur du EHC Straubing Tigers
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur du BIK Karlskoga
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Gagnant du trophée Jean-Pierre-Graff